Иоганн Луи́ Франсуа́ Фо́гель (; 8 марта 1977, Женева) — швейцарский футболист, полузащитник. Известен выступлением за швейцарский «Грассхоппер» и голландский ПСВ, так же выступал за итальянский «Милан», испанский «Реал Бетис», английский «Блэкберн Роверс». 5 ноября 2009 года Иоганн Фогель, в возрасте 32 лет объявил о завершении карьеры игрока.

Клубная карьера

Ранняя карьера 
Родившись в Женеве, Фогель в юности присоединился к швейцарскому любительскому клубу «Мерен», но пробился в профессиональный футбол, присоединившись к цюрихскому клубу «Грассхоппер». В свое время в «Грассхоппер» он обычно играл в центре обороны или на правом фланге защиты, хотя иногда его могли поставить на роль центрального полузащитника. Дебютировал в Суперлиге в матче со «Ксамаксом» (3:3). В Еврокубках Иоганн дебютировал в кубке Интертото в матче против португальского «Спортинга»(3:1 в д.в.). Фогель сыграл 133 матча за Грассхопер и забил 13 голов, став любимцем своей команды. В 1999 году перешел в ПСВ на правах свободного агента.

ПСВ 
За голландский клуб ПСВ Иоганн стал выступать с 1999 года. Дебютировал за команду в матче квалификации Лиги Чемпионов против кишиневского «Зимбру»(0:0), а во втором матче квалификации ПСВ выиграл 2:0. 14 августа 1999 года Фогель сыграл свой первый матч в Эредивизи против «МВВ Маастрихт»(4:1), в котором Иоганн отличился ассистом на Марка Ван Боммеля. 15 сентября Иоганн сыграл свой первый матч в основной части Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии»(1:2). По итогам сезона 99/00 Фогель сыграл 38 матчей, отдал 5 голевых передач, забил 2 гола и выиграл Эредивизи. Иоганн решил перейти в «Милан» в конце сезона 2004/05. В своем последнем сезоне в ПСВ он стал известен тем, что организовал сильное партнерство в полузащите с Марком ван Боммелем и Филлипом Коку, когда клуб сумел дойти до полуфинала турнира Лиги чемпионов. За всю историю выступлений за голландский клуб Иоганн выступил в 340 матчах, забил 8 голов, отдал 14 ассистов.

Милан

Реал Бетис 
31 августа 2006 года Иоганн Фогель перешел в «Реал Бетис» по обмену на Рикардо Оливейру. Фогель дебютировал за «Бетис» в матче против «Атлетика Бильбао» 10 сентября 2006 года на стадионе имени Мануэля Руиса де Лоперы, где «Бетис» выиграл со счетом 3:0.

В последний раз Фогель сыграл за «Бетис» в Ла Лиге 19 мая 2007 года в матче против «Таррагоны». 27 декабря 2007 года он согласился покинуть «Бетис» после того, как подал на них в суд.

«Эвертон» подтвердил, что ведет переговоры о подписании контракта после того, как ему сказали, что он может покинуть свой тогдашний клуб «Реал Бетис» в июле 2007 года. Однако сделка столкнулась с проблемами из-за того, что «Реал Бетис» хотел заплатить за него.

Блэкберн Роверс 
18 марта 2008 года Иоганн подписал контракт на два с половиной года (с возможностью продления еще на год) с клубом Марка Хьюза «Блэкберн Роверс». Фогель присоединился к другим швейцарским футболистам Стефану Аншо и Бруно Бернеру в «Ивуд Парке», а также к своему бывшему коллеге по ПСВ Андре Ойеру. После получения международного разрешения играть за «Блэкберн Роверс» 25 марта он получил футболку под номером 8, которую освободил Робби Сэвидж после перехода в «Дерби Каунти».

Фогель дебютировал за «Роверс» 5 апреля в матче против «Тоттенхэма Хотспура».

Однако в сезоне 2008-09 Фогель оставался запасным в Ивуд-парке. На замену он вышел после поражения от «Ливерпуля» со счетом 3:1.

7 апреля 2009 года его контракт с «Блэкберн Роверс» был расторгнут немедленно и по обоюдному согласию. После этого он объявил о своем уходе из профессионального футбола.

Грассхоппер 
Через два с половиной года после выхода на пенсию Фогель решил снова вернуться на поле боя. Вернувшись в «Грассхопперс», он дебютировал на профессиональном уровне и вышел в стартовом составе в матче против «Туна» 5 февраля 2012 года. Появившись еще в двух матчах чемпионата, он во второй раз ушел в отставку.

Международная карьера 
Фогель дебютировал за сборную Швейцарии 8 марта 1995 года в матче против Греции со счетом 1:1. Принимал участие в Евро-1996, Евро-2004, чемпионате мира 2006 года и в общей сложности сыграл за свою страну 94 матча. Свой первый гол он забил 10 марта 1999 года в товарищеском матче против сборной Австрии.

До 8 марта 2007 года был капитаном сборной Швейцарии.

Достижения 
Командные

 «Грассхоппер»
 Чемпион Швейцарии: 1994/95, 1995/96, 1997/98
 Обладатель Кубка Швейцарии: 1993/94
 ПСВ
 Чемпион Нидерландов: 1999/00, 2000/01, 2002/03, 2004/05
 Обладатель Кубка Нидерландов: 2004/05
 Обладатель Суперкубка Нидерландов: 2000, 2001, 2003
Личные
 Обладатель Золотой бутсы: 2001

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Иоганна Фогеля
 Официальная статистика карьеры

Футболисты Швейцарии
Игроки сборной Швейцарии по футболу
Игроки ФК «Грассхоппер»
Игроки ФК ПСВ
Игроки ФК «Милан»
Игроки ФК «Реал Бетис»
Игроки ФК «Блэкберн Роверс»